La Pobla de Mafumet kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Pobla de Mafumet (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 La Pobla de Mafumet (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar